Jan van Dommelen (acteur), Nederlands acteur en filmregisseur (1878-1942)
 Jan van Dommelen (voetballer), Nederlands voetballer (*1973)
 Jan van Dommelen (radiopresentator), Nederlands radiopresentator